Te Goeder Trouw (Swolgen) - molen in Swolgen
 Goede trouw - juridische begrip